Mount Howard ist der Name folgender Berge:

 Mount Howard (Alberta) (2777 m), in den Kanadischen Rocky Mountains
 Mount Howard (Oregon) (2516 m), in den Wallowa Mountains, Vereinigte Staaten
 Mount Howard (Washington) (2153 m), in den North Cascades, Vereinigte Staaten
 Mount Howard (Antarktika) (1460 m), in den Prince Albert Mountains, Antarktika